Copa Chile 1991, eller officiellt "Copa DIGEDER 1991", var 1991 års säsong av fotbollsturneringen Copa Chile. Turneringen spelades mellan den 28 februari och 13 november 1991 och totalt 36 lag deltog. Till slut vann Universidad Católica efter att ha vunnit mot Cobreloa i finalen. För 1991 delades de 36 lagen upp i sex grupper om sex lag där de två främsta i varje grupp kvalificerade sig för kvartsfinaler tillsammans med de fyra bästa tvåorna.

Gruppspel

Rankning av treor
Lag 1–4: Åttondelsfinal

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källa

1991 i Chile
Fotbollssäsongen 1991
1991